Calvia (geslacht), een geslacht van lieveheersbeestjes
 Calvià (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie Balearen
 Calvià (plaats), een plaats in dezelfde gemeente